Полтаве́ц () — украинская фамилия. Известные носители:
 Полтавец, Валентин Николаевич (род. 1975) — украинский футболист.
 
 Полтавец, Кристина Викторовна (Королёва; род. 1990) — российская легкоатлетка.
 Полтавец, Роман Вадимович (род. 1983) — украинский футболист.
 

 Полтавец-Остряница, Иван Васильевич (1892—1957) — украинский военный и политический деятель.